V чемпионат СССР по русским шашкам среди женщин проходил 12-21 июля 1961 года в Таллине. В финале участвовали 16 спортсменок. Чемпионат, в отличие от предыдущих, проводился по швейцарской системе в 10 раундов.

Чемпионкой СССР стала Майя Фрейдзон из Харькова.

Итоговое положение

Ссылки 
 Журнал «Шашки», 1961-4, с. 3-4

Женщины
1961 год в шашках
Чемпионаты СССР в 1961 году
Спортивные соревнования в Таллине
Июль 1961 года
Спорт в Эстонии в 1961 году